Marcelo Cosentino (Buenos Aires, 26 de agosto de 1970) é um ator e diretor argentino.

Filmografia 
 Juanita, la soltera (2006) .... Clemente 
 Collar de esmeraldas (2006) .... 
 El patrón de la vereda (2005) .... Lalo 
 Padre Coraje (2004) .... Darío Castro 
 099 Central (2002) .... Gerardo 
 Yago, pasión morena (2001) .... Celso 
 Los buscas de siempre (2000) .... Oscar 
 Campeones de la vida (2000) 
 Verano del '98 (1998) .... Hugo 
 Como vos & yo (1998) .... Guillermo 'Guille' 
 De corazón (1997) .... 
 Hombre de mar (1997) .... Renzo 
 Montana rusa, otra vuelta (1995) .... Leo 
 Perla Negra (1994) .... Elías Baggio 

Atores da Argentina
Cineastas da Argentina
Naturais de Buenos Aires